Rahmoune puede referirse a: 

 Mohamed Rahmoune, Político argelino ;
 Ouled Rahmoune, ciudad en Argelia ;